Анализатор ( — analysis — разложение, расчленение)

 Анализатор в биологии — то же, что сенсорная система.
 Анализатор спектра — прибор для наблюдения и измерения относительного распределения энергии электрических (электромагнитных) колебаний в полосе частот.
 Анализатор трафика — в компьютерных сетях.
 Анализатор (состава и свойств веществ) — прибор для определения физико-химических свойств, состава и структуры твердых, жидких и газообразных веществ.
Лазерный анализатор — лабораторный лазерный анализатор размеров частиц.
 Логический анализатор — устройство, предназначенное для записи и анализа цифровых последовательностей.
 Масс-анализатор
 Время-пролётный масс-анализатор
 Магнитный масс-анализатор
 Анализатор гематологический — прибор (комплекс оборудования), предназначенный для проведения количественных исследований клеток крови в клинико-диагностических лабораториях.

Примечания